

Введение 
Ниже представлен список глав государств (в алфавитном порядке) по состоянию на 1 января — 31 декабря 2007 года.

Список (203 ед.) разделён на две группы:
 Государства — члены ООН, а также Ватикан — 193 ед.;
 Непризнанные и частично признанные государства, не входящие в ООН — 10 ед.

Государства — члены (наблюдатели) ООН

А 
      Елизавета II (1952) — королева, Майкл Джеффери (2003) — генерал-губернатор, Джон Говард (1996) || Кевин Радд (2007) — премьер-министр.
     Хайнц Фишер (2004) — президент, Вольфганг Шюссель (2000) || Альфред Гузенбауэр (2007) — канцлер.
     Ильхам Алиев (2003) — президент, Артур Расизаде (2003) — премьер-министр.
     Альфред Мойсиу (2002) || Бамир Топи (2007) — президент, Сали Бериша (2005) — премьер-министр.
     Абдельазиз Бутефлика (1999) — президент, Абдельазиз Бельхадем (2006) — премьер-министр.
     Жозе Эдуарду душ Сантуш (1979) — президент, Фернанду да Пьедаде Диаш душ Сантуш (2002) — премьер-министр.
     Жак Ширак (1995) || Николя Саркози (2007) — князь-соправитель, Президент Франции; Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья (2003) — князь-соправитель, Епископ Урхельский;  Альберт Пинтат (2005) — премьер-министр.
      Елизавета II (1981) — королева, Джеймс Карлайл (1993) ||  Луиза Лейк-Тэк (2007) — генерал-губернатор, Болдуин Спенсер (2004) — премьер-министр.
     Нестор Киршнер (2003) ||  Кристина Фернандес де Киршнер (2007) — президент, Альберто Фернандес (2003) — премьер-министр.
     Роберт Кочарян (1998) — президент, Андраник Маргарян (2000) || Серж Саргсян (2007) — премьер-министр.
     Хамид Карзай (2001) — президент.

Б 
    Елизавета II (1973) — королева, Артур Дион Ханна (2006) — генерал-губернатор, Перри Кристи (2002) || Хьюберт Ингрэм (2007) — премьер-министр.
   Яджуддин Ахмед (2002) — президент, Яджуддин Ахмед (2006) || Фазлул Хак (2007) || Фахруддин Ахмед (2007) — премьер-министр.
    Елизавета II (1966) — королева, Клиффорд Хасбендс (1996) — генерал-губернатор, Оуэн Артур (1994) — премьер-министр.
   Хамад ибн Иса аль-Халифа — король (1999), Халифа ибн Салман Аль Халифа (1970) — премьер-министр.
   Александр Лукашенко (1994) — президент, Сергей Сидорский (2003) — премьер-министр.
    Елизавета II (1981) — королева, Колвилл Янг (1993) — генерал-губернатор, Саид Муса (1998) — премьер-министр.
   Альберт II (1993) — король, Ги Верхофстадт (1999) — премьер-министр.
   Яйи Бони (2006) — президент.
   Георгий Пырванов (2002) — президент, Сергей Станишев (2005) — премьер-министр.
   Эво Моралес (2006) — президент.
   Небойша Радманович, представитель Республики Сербской (2006); Харис Силайджич, представитель мусульманской (боснийской) общины (2006); Желько Комшич, представитель хорватской общины (2006) — члены Президиума Боснии и Герцеговины, Аднан Терзич (2002) || Никола Шпирич (2007) — премьер-министр.
   Фестус Могае (1998) — президент.
   Луис Инасиу Лула да Силва (2003) — президент.
   Хассанал Болкиах (1967) — султан, Хассанал Болкиах (1984) — премьер-министр.
   Блез Компаоре (1987) — президент, Эрнест Йонли Параманга (2000) || Терциус Зонго (2007) — премьер-министр.
   Пьер Нкурунзиза (2005) — президент.
   Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (2006) — король, Ханду Ванчгук (2006) || Кинзанг Дорджи (2007) — премьер-министр.

В 
     Калкот Матаскелекеле (2004) — президент, Хам Лини (2004) — премьер-министр.
     Бенедикт XVI (2005) — Суверен города-государства Ватикан, Тарчизио Бертоне (2006) — Государственный секретарь Ватикана, Джованни Лайоло (2006) — Губернатор Ватикана.
      Елизавета II (1952) — королева, Энтони Блэр (1997) || Гордон Браун (2007) — премьер-министр.
     Ласло Шойом (2005) — президент, Ференц Дьюрчань (2004) — премьер-министр.
     Уго Чавес (1999) — президент.
      Шанана Гусман (2002) || Жозе Рамуш-Орта (2007) — президент, Жозе Рамуш-Орта (2006) || Эстанислау да Силва (2007) || Шанана Гусман (2007) — премьер-министр.
     Нгуен Минь Чиет (2006) — президент, Нгуен Тан Зунг (2006) — премьер-министр, Нонг Дык Мань (2001) — Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Г 
     Омар Бонго (1967) — президент, Жан Эйег Ндонг (2006) — премьер-министр.
     Рене Преваль (2006) — президент, Жак-Эдуард Алексис (2006) — премьер-министр.
     Бхаррат Джагдео (1999) — президент, Самуэль Хайндс (1999) — премьер-министр.
     Яйя Джамме (1994) — президент.
     Джон Куфуор (2001) — президент.
     Оскар Бергер (2004) — президент.
     Лансана Конте (1984) — президент, Селу Далейн Диалло (2004) || Эжен Камара (2007) || Лансана Куйяте (2007) — премьер-министр.
     Жуан Бернарду Виейра (2005) — президент, Аристидес Гомес (2005) || Мартино Ндафа Каби (2007) — премьер-министр.
     Хорст Кёлер (2004) — президент,  Ангела Меркель (2005) — федеральный канцлер.
     Мануэль Селайя (2006) — президент.
      Елизавета II (1974) — королева, Дэниел Уильямс (1996) — генерал-губернатор, Кит Митчелл (1995) — премьер-министр.
     Каролос Папульяс (2005) — президент, Костас Караманлис (2004) — премьер-министр.
     Михаил Саакашвили (2004) — президент ||   Нино Бурджанадзе (2007) — и.о. президента, Зураб Ногаидели (2005) || Владимир Гургенидзе (2007) — премьер-министр.

Д 
      Маргрете II (1972) — королева, Андерс Фог Расмуссен (2001) — премьер-министр.
     Исмаил Омар Гелле (1999) — президент, Дилейта Мохамед Дилейта (2001) — премьер-министр.
     Николас Ливерпуль (2003) — президент, Рузвельт Скеррит (2004) — премьер-министр.
     Леонель Фернандес (2004) — президент.

Е 
     Хосни Мубарак (1981) — президент, Ахмед Назиф (2004) — премьер-министр.

З 
     Леви Мванаваса (2002) — президент.
     Роберт Мугабе (1987) — президент.

И 
     Моше Кацав (2000) || Шимон Перес (2007) — президент, Эхуд Ольмерт (2006) — премьер-министр.
     Абдул Калам (2002) ||  Пратибха Патил (2007) — президент, Манмохан Сингх (2004) — премьер-министр.
     Сусило Бамбанг Юдойоно (2004) — президент.
     Абдалла II (1999) — король, Маруф аль-Бахит (2005) || Надер ад-Дахаби (2007) — премьер-министр.
     Джаляль Талабани (2005) — президент, Нури аль-Малики (2006) — премьер-министр.
     Али Хаменеи (1989) — Высший руководитель Ирана, Махмуд Ахмадинежад (2005) — президент.
      Мэри Патрисия Макэлис (1997) — президент,  Патрик Ахерн (1997) — премьер-министр.
     Олафур Рагнар Гримссон (1996) — президент, Гейр Хорде (2006) — премьер-министр.
     Хуан Карлос I (1975) — король,  Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004) — премьер-министр.
     Джорджо Наполитано (2006) — президент,  Романо Проди (2006) — премьер-министр.

Й 
     Али Абдалла Салех (1990) — президент, Абдул Кадер Бахамал (2001) || Абдель Кадер Баджамаль (2007) — премьер-министр.

К 
  Педру Пиреш (2001) — президент, Жозе Мария Невеш (2001) — премьер-министр.
  Нурсултан Назарбаев (1990) — президент, Даниал Ахметов (2003) || Карим Масимов (2007) — премьер-министр.
  Нородом Сиамони (2004) — король, Хун Сен (1998) — премьер-министр
  Поль Бийя (1982) — президент, Эфраим Инони (2004) — премьер-министр.
   Елизавета II (1952) — королева,  Микаэль Жан (2005) — генерал-губернатор, Стивен Харпер (2006) — премьер-министр.
   Хамад бин Халифа аль-Сани (1995) — эмир, Абдулла бин Халифа Аль Тани (1996) || Хамад бин Джабер аль-Тани (2007) — премьер-министр.
   Мваи Кибаки (2002) — президент.
   Тассос Пападопулос (2003) — президент.
   Курманбек Бакиев (2005) — президент, Феликс Кулов (2005) || Азим Исабеков (2007) || Алмазбек Атамбаев (2007) || Искендербек Айдаралиев (2007) || Игорь Чудинов (2007) — премьер-министр.
   Аноте Тонг (2003) — президент.
   Ху Цзиньтао (2002) — Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, (2003) — Председатель Китайской Народной Республики; Вэнь Цзябао (2003) — премьер Госсовета Китая.
   Ахмед Абдалла Самби (2006) — президент.
   Дени Сассу-Нгессо (1997) — президент, Изидор Мвуба (2005) — премьер-министр.
   Жозеф Кабила (2001) — президент, Антуан Гизенга (2006) — премьер-министр.
   Альваро Урибе (2002) — президент.
   Ким Чен Ир (1993) — председатель Государственного комитета обороны КНДР (глава государства де-факто), (1997) — Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи; Ким Ён Нам (1998) — председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР (глава государства де-юро), Пак Пон Джу (2003) || Ким Ён Иль (2007) — Председатель кабинета министров КНДР.
   Но Му Хён (2003) — президент,  Хан Мён Сук (2006) || Хан Док Су (2007) — премьер-министр.
   Оскар Ариас (2000) — президент.
   Лоран Гбагбо (2000) — президент, Шарль Конан Банни (2005) || Гийом Соро (2007) — премьер-министр.
   Фидель Кастро (1961) — Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Рауль Кастро (2006) — временный Председатель Государственного Совета Кубы.
   Сабах IV (2006) — эмир, Насер аль-Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах (2006) — премьер-министр.

Л 
     Чуммали Саясон (2006) — генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса, президент; Буасон Буппхаван (2006) — премьер-министр.
        Вайра Вике-Фрейберга (1999) || Валдис Затлерс (2007) — президент, Айгар Калвитис (2004) || Иварс Годманис (2007) — премьер-министр.
     Летсие III (1996) — король, Пакалита Мосисили (1998) — премьер-министр.
       Элен Джонсон-Серлиф (2006) — президент.
      Эмиль Лахуд (1998) || Фуад Синьора (2007) — президент, Фуад Синьора (2005) — премьер-министр.
     Муаммар Каддафи (1969) — лидер Ливии (де-факто), Зентани Мохаммед аз-Зентани (1992) — Генеральный Секретарь Всеобщего народного конгресса Ливии (глава Ливии де-юро); Багдади Махмуди (2006) — Генеральный Секретарь Высшего народного комитета (премьер-министр).
     Валдас Адамкус (2004) — президент, Гедиминас Киркилас (2006) — премьер-министр.
     Ханс-Адам II (1989) — правящий князь, Алоиз (2004) — наследный князь (регент); Отмар Хаслер (2001) — премьер-министр.
     Анри (2000) — Великий герцог Люксембурга, Жан-Клод Юнкер (1995) — премьер-министр.

М 
     Анируд Джагнот (2003) — президент, Навинчандра Рангулам (2005) — премьер-министр.
      Эли ульд Мохаммед Валль (2005) || Сиди Мохаммед ульд Шейх Абдуллахи (2007) — президент; Сиди Мохаммед уль Бубакер (2005) || Зайне уль Зийдан (2007) — премьер-министр.
     Марк Раваломанана (2002) — президент, Жак Юг Силла (2002) || Шарль Рабеманандзара (2007) — премьер-министр.
     Бранко Црвенковский (2004) — президент, Никола Груевский (2006) — премьер-министр.
     Бингу ва Мутарика (2004) — президент.
     Мизан Зайнал Абидин (2006) — султан, Абдулла Ахмад Бадави (2003) — премьер-министр.
     Амаду Тумани Туре (2002) — президент, Усман Иссуфи Маига (2004) || Модибо Сидибе (2007) — премьер-министр.
     Момун Абдул Гаюм (1978) — президент.
     Эдвард Фенек Адами (2004) — президент, Лоренс Гонзи (2004) — премьер-министр.
     Мухаммед VI (1999) — король, Дрис Жетту (2002) || Аббас эль-Фасси (2007) — премьер-министр.
     Кесаи Ноте (2000) — президент.
     Фелипе Кальдерон (2006) — президент.
     Арманду Гебуза (2005) — президент,  Луиза Диогу (2004) — премьер-министр.
     Владимир Воронин (2001) — президент, Василий Тарлев (2001) — премьер-министр.
     Альбер II (2005) — правящий князь, Жан-Поль Пруст (2005) — государственный министр.
     Намбарын Энхбаяр (2005) — президент, Миеэгомбын Энхболд (2006) || Санжийн Баяр (2007) — премьер-министр.
     Тан Шве (1992) — председатель Государственного Совета мира и развития Союза Мьянмы, Со Вин (2004) || Тейн Сейн (2007) — премьер-министр.

Н 
     Хификепунье Похамба (2005) — президент, Нахас Ангула (2005) — премьер-министр.
     Людвиг Скотти (2004) || Маркус Стивен (2007) — президент.
     Гьянендра (2001) || должность  упразднена (2007) — король, Гириджа Прасад Коирала (2007) — временный президент, Гириджа Прасад Коирала (2006) — премьер-министр.
     Танджа Мамаду (1999) — президент, Хама Амаду (2000) || Сейни Умару (2007) — премьер-министр.
     Олусегун Обасанджо (1999) || Умару Яр-Адуа (2007) — президент.
      Беатрикс (1980) — королева, Ян Петер Балкененде (2002) — премьер-министр.
     Энрике Хосе Боланьос Гейер (2002) || Даниэль Ортега (2007) — президент.
      Елизавета II (1952) — королева, Ананд Сатьянанд (2006) — генерал-губернатор,   Хелен Кларк (1999) — премьер-министр.
     Харальд V (1991) — король, Йенс Столтенберг (2005) — премьер-министр.

О 
     Халифа ибн Зайд ан-Нахайян (2004) — президент, Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум (2006) — премьер-министр.
     Кабус бен Саид (1970) — султан, (1972) — премьер-министр.

П 
     Первез Мушарраф (2001) — президент, Шаукат Азиз (2004) || Юсуф Реза Гилани (2007) — премьер-министр.
     Томас Ременгесау (2001) — президент.
     Мартин Торрихос (2004) — президент.
      Елизавета II (1975) — королева, Полиас Матане (2004) — генерал-губернатор, Майкл Томас Сомаре (2002) — премьер-министр.
     Никанор Дуарте (2003) — президент.
     Алан Гарсиа Перес (2006) — президент, Хорхе дель Кастильо (2006) — премьер-министр.
     Лех Качиньский (2005) — президент, Ярослав Качиньский (2006) || Дональд Туск (2007) — премьер-министр.
     Анибал Каваку Силва (2006) — президент, Жозе Сократеш (2005) — премьер-министр.

Р 
     Владимир Путин (2000) — президент, Михаил Фрадков (2004, 2007) || Виктор Зубков (2007) — премьер-министр.
     Поль Кагаме (2000) — президент, Бернар Макуза (2000) — премьер-министр.
     Траян Бэсеску (2004) || Николае Вэкэрою (2007) — президент, Кэлин Попеску-Тэричану (2004) — премьер-министр.

С 
     Антонио Сака (2004) — президент.
      Малиетоа Танумафили II Сусуга (1962) || Туиатуа Тупуа Тамасесе Эфи (2007) — О ле Ао О ле Мало, Туилаэпа Аионо Саилеле Малиелегаои (1998) — премьер-министр.
     Антонио Караттони и Роберто Джорджетти (2006) || Алессандро Манчини и Алессандро Росси (2007) || Мирко Томассони и Альберто Сельва (2007) — капитаны-регенты.
     Фрадике де Менезеш (2001) — президент, Томе Вера Круш (2006) — премьер-министр.
     Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд (2005) — король, премьер-министр.
     Мсвати III (1986) — король, Темба Дламини (2003) — премьер-министр.
     Джеймс Эликс Майкл (2004) — президент.
     Абдулай Вад (2000) — президент, Маки Салл (2004) || Шейх Хаджибу Сумаре (2007) — премьер-министр.
      Елизавета II (1979) — королева, Фредерик Баллантайн (2002) — генерал-губернатор, Ральф Гонсалвеш (2001) — премьер-министр.
      Елизавета II (1983) — королева, Катберт Себастьян (1996) — генерал-губернатор, Дензил Дуглас (1995) — премьер-министр.
      Елизавета II (1979) — королева,  Перлетт Луизи (1997) — генерал-губернатор, Джон Комптон (2006) || Стивенсон Кинг (2007) — премьер-министр.
     Борис Тадич (2004) — президент, Воислав Коштуница (2004) — премьер-министр.
     Селлапан Раманатан (1999) — президент, Ли Сянь Лун (2004) — премьер-министр.
     Башар Асад (2000) — президент, Мухаммед Наджи аль-Отари (2003) — премьер-министр.
     Иван Гашпарович (2004) — президент, Роберт Фицо (2006) — премьер-министр.
     Янез Дрновшек (2002) || Данило Тюрк (2007) — президент, Янез Янша (2004) — премьер-министр.
     Джордж Уокер Буш (2001) — президент, Ричард Чейни (2001) — вице-президент.
      Елизавета II (1978) — королева, Натаниел Ваена (2004) — генерал-губернатор, Манассе Согаваре (2006) || Дерек Сикуа (2007) — премьер-министр.
     Абдуллахи Юсуф Ахмед (2004) — президент, Али Мохаммед Геди (2004) || Нур Хасан Хусейн (2007) — премьер-министр.
     Омар аль-Башир (1993) — президент.
     Рональд Венетиан (2000) — президент.
     Ахмад Теджан Кабба (1998) || Эрнест Бай Корома (2007) — президент.

Т 
     Эмомали Рахмон (1994) — президент, Окил Окилов (1999) — премьер-министр.
     Пхумипон Адульядет (1946) — король, Сонтхи Буньратглин (2006) || Сураюд Чуланонт (2007) — премьер-министр.
     Джакайя Киквете (2005) — президент, Эдвард Нгойяи Ловасса  (2005) — премьер-министр.
     Фор Гнассингбе (2005) — президент, Явови Агбойибо (2006) || Комлан Малли (2007) — премьер-министр.
     Джордж Тупоу V (2006) — король, Фелети Севеле (2006) — премьер-министр.
     Джордж Максвелл Ричардс (2003) — президент, Патрик Маннинг (2001) — премьер-министр.
      Елизавета II (1978) — королева, Филоимеа Телито (2005) — генерал-губернатор, Аписаи Иелемиа (2006) — премьер-министр.
     Зин эль-Абидин Бен Али (1987) — президент, Мохаммед Ганнучи (1999) — премьер-министр.
     Гурбангулы Бердымухамедов (2006) — президент.
     Ахмет Сезер (2000) || Абдулла Гюль (2007) — президент, Реджеп Тайип Эрдоган (2003) — премьер-министр.

У 
     Йовери Мусевени (1986) — президент, Аполо Нсибамби (1999) — премьер-министр.
     Виктор Ющенко (2005) — президент, Виктор Янукович (2006) ||   Юлия Тимошенко(2007) — премьер-министр.
     Ислам Каримов (1990) — президент, Шавкат Мирзияев (2003) — премьер-министр.
     Табаре Васкес (2005) — президент.

Ф 
     Джозеф Урусемал (2003) || Иммануил Мори (2007) — президент.
     Фрэнк Мбаинимарама (2006) || Хосефа Илойло (2007) — президент, Иона Сенилагакали (2006) || Фрэнк Мбаинимарама (2007) — временный премьер-министр.
      Глория Макапагал-Арройо (2001) — президент.
      Тарья Халонен (2000) — президент, Матти Ванханен (2003) — премьер-министр.
     Жак Ширак (1995) || Николя Саркози (2007) — президент, Доминик де Вильпен (2005) || Франсуа Фийон (2007) — премьер-министр.

Х 
     Степан Месич (2000) — президент, Иво Санадер (2003) — премьер-министр.

Ц 
     Франсуа Бозизе (2003) — президент, Эли Доте (2005) — премьер-министр.

Ч 
     Идрис Деби (1990) — президент, Паскаль Йоадимнаджи (2003) || Адум Юнусми (2007) || Дельва Кассире Кумакойе (2007) — премьер-министр.
     Филип Вуянович (2006) — президент, Желько Штуранович (2008) — премьер-министр.
     Вацлав Клаус (2003) — президент, Мирек Тополанек (2006) — премьер-министр.
      Мишель Бачелет (2006) — президент.

Ш 
       Мишлин Кальми-Ре (2007) — президент, Паскаль Кушпен (2007) — вице-президент.
     Карл XVI Густав (1973) — король,  Йон Фредрик Райнфельдт (2006) — премьер-министр.
     Махинда Раджапаксе (2005) — президент, Ратнасири Викреманаяке (2005) — премьер-министр.

Э 
   Альфредо Паласио Гонсалес (2005) || Рафаэль Корреа (2007) — президент.
     Теодоро Обианг Нгема Мбасого (1979) — президент, Рикардо Манге Обама Нфубеа (2006) — премьер-министр.
     Исайя Афеворк (1993) — президент.
     Тоомас Хендрик Ильвес (2006) — президент, Андрус Ансип (2005) — премьер-министр.
     Гырма Уольде-Гиоргис Лука (2001) — президент, Мелес Зенауи (1995) — премьер-министр.

Ю 
     Табо Мбеки (1999) — президент.

Я 
      Елизавета II (1962) — королева, Кеннет Холл (2006) — генерал-губернатор, Брюс Голдинг (2007) — премьер-министр.
     Акихито (1989) — император, Синдзо Абэ (2006) || Ясуо Фукуда (2007) — премьер-министр.

Непризнанные большинством государства 
     Сергей Багапш (2005) — президент, Александр Анкваб (2005) — премьер-министр.
     Чэнь Шуйбянь (2000) — президент, Су Чжэньчан (2006) || Чжан Цзюньсюн (2007) — премьер-министр.
     Аркадий Гукасян (1997) || Бако Саакян (2007) — президент, Анушаван Даниелян (1999) || Араик Арутюнян (2007) — премьер-министр.
     Махмуд Аббас (2005) — глава, Исмаил Хания (2006) || Салям Файяд (2007) — премьер-министр.
     Игорь Смирнов (1991) — президент.
     Мухаммед Абдельазиз (1976) — президент, Абделькадер Талеб Умар (2003) — премьер-министр.
     Мехмет Али Талат (2005) — президент, Ферди Сабит Сойер (2005) — премьер-министр.
     Дахир Риял Кахин (2002) — президент.
     Велупиллаи Прабхакаран (1976) — глава.
     Эдуард Кокойты (2001) — президент, Юрий Морозов (2005) — премьер-министр.

Примечания 

2007
2007 год